Das Dameneinzel der Australian Championships 1932 war ein Tenniswettbewerb in Adelaide.

Vorjahressiegerin war Coral Buttsworth, die auch in diesem Jahr das Finale erreichte und es gegen Katherine Le Mesurier mit 9:7 und 6:4 gewann. Für sie war es der zweite Titel bei den Australian Championships.

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Dameneinzel
1932